Rude boys est un terme décrivant une sous-culture développée au début des années 1960 en Jamaïque.

Rude boy peut aussi faire référence à :
 Rude Boy, un film de 1980 sur un roadie du groupe punk The Clash
 Rude Boy : The Jamaican Don, un film jamaicain de 2003
 Rude Boy Records, un label musical indépendant allemand, spécialisé dans le hip hop et le rap,
 Patrick Tilon, mieux connu sous le nom de Rudeboy Remmington, un rappeur de Urban Dance Squad,
 Rude Boy System, un groupe français de ska old school, teinté de Jazz et de reggae,
 Dub Incorporation, Raggasonic, Dub FX, Rihanna, La Phaze et Quiet Riot ont chacun fait une chanson nommée Rude Boy.